Carum rigidulum är en flockblommig växtart som beskrevs av Johann Friedrich Wilhelm Koch och Dc. Carum rigidulum ingår i släktet kumminsläktet, och familjen flockblommiga växter.

Underarter 

Arten delas in i följande underarter:

 C. r. bulgaricum
 C. r. palmatum

Källor

Externa länkar 

Kumminsläktet
rigidulum